Shkemb Miftari (Freyung, 1993. augusztus 1. –) német labdarúgó, az SV Waldhof Mannheim csatára.

További információk 
Shkemb Miftari adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1993-ban született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A Stuttgarter Kickers II labdarúgói
A Stuttgarter Kickers labdarúgói
Az SV Waldhof Mannheim labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek